

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Chenard Walcker, musicien français :
 Eberhard Friedrich Walcker, (1794-1872), facteur d'orgue allemand ;
 Yann Walcker, (1973- ), écrivain et parolier français ;

Horticulture
 Le jardin Chenard et Walcker est un espace vert installé à Gennevilliers ;

Automobile
 Chenard et Walcker, ancienne marque d'automobile française ;

Homonymie de patronyme germanique